Arzúa puede referirse a:
 Arzúa, municipio español de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Arzúa (parroquia), parroquia española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Arzúa-Ulloa, queso español elaborado con leche de vaca, natural y entera, cruda o pasteurizada en posesión de su propia denominación de origen.
 Comarca de Arzúa, comarca española de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Santiago de Arzúa, parroquia y villa española del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.